Varabiev ist der Familienname folgender Personen:

 Antrop Varabiev, rumänischer Kanute
 Lipat Varabiev (* 1951), rumänischer Kanute